Bilopillja (; , ) ist eine Stadt in der ukrainischen Oblast Sumy und der Verwaltungssitz des gleichnamigen Rajons mit knapp 18.000 Einwohnern.

Zur Stadtgemeinde zählen  die Dörfer Kowalenky () und Sochany () sowie die Siedlung Peremoha ().

Geographie 
Die Stadt in der nördlichen Ukraine liegt am Ufer des Wyr, einem 62 km langen Nebenfluss des Seim, 42 km nordwestlich der Oblasthauptstadt Sumy.

Geschichte 
Der Ort entstand im Mittelalter und bekam 1644 das Magdeburger Stadtrecht verliehen. Heute ist die Stadt ein  Zentrum der Lebensmittelproduktion.

Söhne und Töchter der Stadt 
Anton Makarenko (1888–1939), sowjetischer Pädagoge und Schriftsteller
Oleksandr Oles (1878–1944), ukrainischer Schriftsteller und Dramatiker
 Jurij Bilonoh (* 1974), ukrainischer Kugelstoßer

Weblinks 

 

Ort in der Oblast Sumy
Rajon Bilopillja